De Peugeot 807 is een Europese minivan van automerk Peugeot voor het vervoer tot acht personen. De 807 werd in 2002 op de markt gebracht om de Peugeot 806 te vervangen. De Peugeot 807 deelt veel van de techniek met de Citroën C8, Fiat Ulysse en de Lancia Phedra.

De binnenruimte is ruim te noemen, met veel opbergvakken en een uitgebreide basisuitrusting. Met twee schuifdeuren (in optie elektrisch) kan uitgestapt worden in nauwe parkeerplaatsen. In full-option is de Peugeot uitgerust met een dvd-speler, xenonlampen en een boordcomputer met navigatiesysteem en airco. De volgende versie van deze auto zal naar alle waarschijnlijkheid geen samenwerking met FIAT meer inhouden.

Motoren

Benzine motoren

Diesel motoren

Tijdlijn modellen van Peugeot 

807
Multiple Purpose Vehicle